Seal Rocks kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Seal Rocks (kulle),

Falklandsöarna 

 Seal Rocks, östra Falklandsöarna, klippor, 
 Seal Rocks, norr om Beaver Island, klippor, 
 Seal Rocks, Jason Islands, öar, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar